Aufbruch steht für:
 Aufbruch (Roman), ein Roman von Ulla Hahn
 Aufbruch (2016), die Verfilmung des Hahnschen Romans (2016)
 Aufbruch (Film), ein Film von Ludwig Wüst (2018)
 Aufbruch (Bergbau), in der Bergmannssprache ein von unten nach oben erstellter, senkrechter Grubenbau
 Aufbruch (Zeitschrift), schweizerische unabhängige Zeitschrift für Religion und Gesellschaft
 Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit, politische deutsche Partei
 Aufbruch (Monatszeitschrift), Monatszeitschrift der KPD, deren Schriftleiter Josef Römer war
 AufBruch, in der DDR 1986 unter dem Namen Flexibel-Blues-Band gegründete Rockband, die seit 1992 AufBruch heißt
 Aufbruch (Österreich), linke politische Bewegung 
 Bronzerelief Aufbruch, ein 1973 für den Neubau der Karl-Marx-Universität geschaffenes Propagandawerk
 Aufbruch (Jagd), in der Jägersprache für die Eingeweide von erlegtem Wild und deren Entfernung aus dem Tierkörper

Der Aufbruch steht für:
 Der Aufbruch (Kafka), eine Parabel von Franz Kafka
 Der Aufbruch (Zeitschrift), eine deutschsprachige Zeitschrift
 Der Aufbruch (Film), ein Film aus dem Jahre 2003

Siehe auch
 Aufbrechen
 Ein großer Aufbruch